Schloss Zichy ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Zichy (Rusovce), Slowakei

in Rumänien:
 Schloss Zichy (Diosig) im Kreis Bihor
 Schloss Zichy (Voivodeni)

in Ungarn:
 Schloss Zichy (Aba)
 Schloss Zichy (Soponya)
 Schloss Zichy (Vajta)
 Schloss Zichy (Zichyújfalu)
 Schloss Zichy (Tetétlen)
 Schloss Zichy (Rajka)
 Schloss Zichy (Hosszúpályi)
 Schloss Zichy (Ács) (Schloss Esterházy-Liechtenstein-Zichy)
 Schloss Zichy (Nágocs)
 Schloss Zichy (Lengyeltóti)
 Schloss Zichy (Óbuda)
 Schloss Zichy (Nagyvázsony)
 Schloss Zichy (Somlószőlős)
 Schloss Zichy (Várpalota)
 Schloss Zichy-Hadik
 Schloss Zichy-Vay
 Schloss Zichy-Péchy